Sulmierzyce ( Sulmierzyce, 1943–1945 Sulmers) ist ein Dorf und Sitz der gleichnamigen Gemeinde im Powiat Pajęczański der Woiwodschaft Łódź, Polen.

Gemeinde 
Zur Landgemeinde Sulmierzyce gehören 14 Ortsteile mit einem Schulzenamt:

Weitere Ortschaften der Gemeinde sind:

Einzelnachweise 

Ort der Woiwodschaft Łódź
Powiat Pajęczański